Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria – a Castello, frazione di Arzignano
 Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria – a Bressanvido
 Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria – a Castiglione delle Stiviere
 Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria – a Susegana
Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria – a Tramuschio, frazione di Mirandola

Pagine correlate 
 Chiesa della Visitazione